Pöpel oder Poepel ist der Familienname von:
 Franz Pöpel (1901–1990), deutscher Professor im Bauwesen
 Max Poepel (1896–1966), Stadtrat in Aue und seit 1940 bis zum Frühjahr 1945 kommissarischer Oberbürgermeister
 Ralph Pöpel (* 1954), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch
 Pöppel